Alle mot alle är ett norskt frågesportprogram på tv, som leds av Jon Almaas tillsammans med Henriette Steenstrup de första tre säsongerna och från säsong fyra med Solveig Kloppen. Det visas på TVNorge och Discovery+ sedan hösten 2020. Programmet är helt och hållet baserat på  Filip Hammars och Fredrik Wikingssons koncept Alla mot alla, som också sänds via Discovery.

I programmet tävlar två personer med varandra i lag mot ett annat lag med två personer. De ska dels svara på frågor ur tre kategorier, som de väljer varefter, och i olika moment som Idiotfrågan "där svaret är så lätt att man blir av med tre poäng om man inte kan" eller Under pressure där en av deltagarna ska svara på så många frågor som möjligt inom ett tema på 45 sekunder.

Säsong 1 
Säsong 1 spelades in 31 augusti till 1 oktober 2020.

Slutspel

Säsong 2 
Säsong 2 spelades in perioden 18 januari till 25. februari 2021.

Slutspel

Säsong 3 
Säsong 3 sändes in perioden hösten 2021 och utökades till niolag.

Slutspel

Julspecial 2021 
En julspecial med fyra matcher sändes i december 2021, och avgjordes utan slutspel. 

I julspecialen spelade Olli Wermskoch och Kristine Grændsen mot Vår Staude Peter Bubresko,, Ingrid Gjessing Linhave och Kåre Magnus Bergh mot Erlend Mørch och Agnete Husebye, Ronny Brede Aase och Lise Finckenhagen mot Kristin Gjelsvik och Martha Leivestad samt  Lilli Bendriss och Gunhild Dahlberg mot Abubakar Hussain och Henrik Mestad.

Säsong 4 
Säsong 4 hade premiär 3. januari 2022, denna gången med tio lag. Den spelats in vintern 2021.

Referenser 

Norska TV-program